Swinfield ist der Familienname folgender Personen:

 Ray Swinfield (1939–2019), australischer Jazz- und Studiomusiker
 Richard Swinfield († 1317), englischer Geistlicher